Feller:
 Jan Feller (Feler) (1887, Warszawa – 1950, Wrocław), polski działacz
 Sébastien Feller (ur. 11 marca 1991 w Thionville) – francuski szachista, arcymistrz od roku 2007
 William Feller (1906 - 1970), amerykański matematyk chorwackiego pochodzenia
 (21276) Feller (1996 TF5) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid